Роуз Хил има више значења:
 Роуз Хил (округ Ли, Вирџинија)
 Роуз Хил (округ Ферфакс, Вирџинија)
 Роуз Хил (Ајова)
 Роуз Хил (Илиноис)
 Роуз Хил (Канзас)
 Роуз Хил (Северна Каролина)
 Роуз Хил (Маурицијус)